Klonoa () может означать:

 Klonoa — серия игр с участием Клоноа.
 Klonoa: Door to Phantomile — первая игра из официальной дилогии вышедшая в 1997 году.
 Klonoa 2: Lunatea’s Veil — продолжение игры Door to Phantomile, вышедшее в 2001 году.
 Klonoa: Moonlight Museum — приквел игры Door to Phantomile, вышедший в 1999 году.
 Klonoa: Empire of Dreams — игра, вышедшая в 2001 году. События происходят между Door to Phantomile и Lunatea’s Veil.
 Klonoa 2: Dream Champ Tournament — продолжение игры Empire of Dreams, вышедшее в 2005 году.
 Klonoa Beach Volleyball — симулятор пляжного волейбола, вышедший в 2002 году.
 Klonoa Heroes: Densetsu no Star Medal — ролевая игра, вышедшая в 2002 году.
 Клоноа — главный персонаж серии игр.